Piero může být:

 jméno
 Piero di Cosimo (1462–1521) – italský malíř
 Piero de Medici (1472–1503) – italský vládce
 Piero della Francesca (1415–1492) – italský malíř
 Piero Heliczer (1937–1993) – italský filmový režisér, herec a básník
 příjmení
 Alessandro Del Piero (* 1974) – italský fotbalista